Ален де Боттон (, родился ) — британский писатель швейцарского происхождения, член Королевского литературного общества, философ, телевизионный ведущий и предприниматель. Автор англоязычных бестселлеров «Опыты любви» (1997), «Озабоченность статусом» (2004), «Архитектура счастья» (2006). В своих книгах, телевизионных программах и выступлениях Ален де Боттон высказывается на различные темы и аспекты современной жизни, делая акцент на приложении философии к повседневности.

Биография 
Ален де Боттон родился в Цюрихе в семье Жильбера де Боттона, который был изгнан по указанию Насера из Египта в числе других сефардских евреев после Суэцкого кризиса, и его жены Жаклин, урождённой Бургаэур.

Образование 
В 1991 году получил степень магистра философии от Кингс-колледжа лондонского университета.

Произведения 
Де Боттон работает в различных литературных форматах. Положительно отзывающиеся о его работах утверждают, что он является прекрасным популяризатором многих сложных философских идей. Отрицательные отзывы отмечают очевидность и напыщенность, а также несфокусированность его работ.
 Essays In Love (1993, рус. перевод 2013) — «Опыты любви»
 The Romantic Movement (1994)
 Kiss and Tell (1995)
 How Proust Can Change Your Life (1997, рус. перевод 2013) — «Как Пруст может изменить Вашу жизнь»
 The Consolations of Philosophy (2000, рус. перевод 2004) — «Утешение философией»
 The Art of Travel (2002, рус. перевод 2013) — «Искусство путешествовать»
 Status Anxiety (2004, рус. перевод 2012) — «Озабоченность статусом»

 The Architecture of Happiness (2006, рус. перевод 2013) —  «Архитектура счастья. Как обустроить жизненное пространство»

 The Pleasures and Sorrows of Work (2009) — Радости и печали работы
 A Week at the Airport (2009)
 Religion for Atheists: A Non-Believer’s Guide to the Uses of Religion (2012, рус. перевод 2013) — «Религия для атеистов»
 How to Think More About Sex (2012)
 Art as Therapy (2013)
 The News: A User’s Manual (2014, рус. перевод 2016) — «Новости. Инструкция для пользователя» 
The Course Of Love (2016, рус. перевод 2017) — «Курс любви»

Проекты 
«Школа жизни» (The School of Life) — международный социальный проект, реализованный в Лондоне, Париже, Амстердаме и Мельбурне. Цель «Школы жизни» — открыть людям возможности для самосовершенствования и показать им, каким образом их жизнь может стать более интересной и насыщенной.

В своем интервью де Боттон говорит:

Идея школы в том, чтобы бросить вызов традиционным университетам и переосмыслить знания, приблизив их к реальной жизни, уйдя от «знаний ради знаний». Проще говоря, это организация, которая пытается дать людям то, что, на мой взгляд, должны давать им университеты: чувство направления и житейскую мудрость с помощью культуры.

Живая архитектура (Living architecture) — запущенный в мае 2009 года архитектурный проект, в рамках которого строится серия инновационных домов в Соединённом королевстве с участием ведущих современных архитекторов.

Примечания

Ссылки 
 Валерий Панюшкин. «Школа жизни»
 Интервью с Аленом де Боттоном

Писатели по алфавиту
Писатели Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Гонвилл-энд-Киз
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона